«Великое замещение» (, «теория замещения» и «теория великого замещения») — белонационалистическая ультраправая теория заговора, согласно которой при бездействии или прямом содействии элит постепенно осуществляется процесс замещения белого населения Франции, а также всей Европы в целом представителями нетипичных на данный момент для Европы народов — арабами, берберами, африканскими неграми и вообще представителями народов, традиционно проживающих на территории Африки и Ближнего Востока. Методами осуществления процесса «великого замещения» являются массовая иммиграция, высокая рождаемость в мигрантской среде, а также низкая рождаемость европейцев. 

Теория заговора нашла поддержку в Европе, а также стала популярной среди антимигрантских и белых националистических движений в других частях запада. Многие из их сторонников утверждают, что «иммигранты стекаются в преимущественно белые страны с конкретной целью: сделать белое население меньшинством на своей земле или даже вызвать вымирание коренного населения».

Представители мейнстримной науки отвергают «теорию великого замещения» и считают её основанной на неверной интерпретации данных статистики, а также личных предубеждениях авторов.

Термин «великое замещение» взят из одноимённого романа Рено Камю, хотя теории со схожим смыслом, но другими названиями появились гораздо раньше. Согласно роману Камю, проживающие в стране мусульмане представляют потенциальную угрозу и увеличение их численности приведёт к разрушению традиционной культуры и цивилизации. Камю, как и остальные сторонники теории «великого замещения», называет вышеописанный процесс «геноцид замещением», а также считает, что он является следствием целенаправленной политики, осуществляемой глобалистскими и либеральными элитами (сторонники «великого замещения» называют таких людей «замещатели»), из которых состоит правительство Франции, других стран Европейского Союза, а также ООН.  

Теория «великого замещения» является частью теории заговора о «геноциде белых».

Террористические акты 
В октябре 2018 года Роберт Бауэрс, житель города Болдуин, штат Пенсильвания,  убил 11 человек и ранил 6 в результате нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. Стрелок считал, что евреи ввозили в Соединенные Штаты небелых иммигрантов в рамках заговора против белой расы.

25 марта 2019 года Брентон Таррант, австралийский террорист, ответственный за массовые расстрелы в мечети Аль-Нур и Исламском центре Линвуд в Крайстчерче, в результате которых погиб 51 человек и 49 получили ранения, назвал свой манифест «Великая замена» («The Great Replacement» — отсылка к роману Рено Камю). 

3 августа 2019 года американец Патрик Вуд Крузиус убил 23 человек в техасском городе Эль-Пасо. Целью были люди латиноамериканского происхождения. За несколько минут до начала стрельбы Крузиус опубликовал на имиджборде 8chan свой манифест объёмом в 27 страниц, на страницах которого выступил против увеличения числа мигрантов из Мексики и заявил что метисация, мультикультурализм, иммиграция небелых людей и рождаемость ниже уровня воспроизводства угрожают белому населению США, что способствует «белому геноциду» 

В 2022 году 18-летний виновник массового расстрела в Буффало написал в своем манифесте, что на это его побудила теория «замещения белых людей другими расами». В нём он называет себя сторонником превосходства «белой расы» и антисемитом.

См. также 
 Германия. Самоликвидация
 Еврабия
 Массовое убийство в городе Эль-Пасо
 План Калерги
 Покорность (роман)
 Реконкиста (Мексика)
 Стрельба в мечетях Крайстчерча

Примечания

Литература

Ссылки 
 Великое Замещение. Согласно последним французским новостям, Великого Замещения не существует

Теории заговора
Иммиграция в Европу
Антииммигрантское движение
Ассимиляция